Harries :

 Andy Harries : producteur et réalisateur de films et séries télévisées britanniques
 Carl Dietrich Harries : chimiste allemand
 Gwennan Harries : footballeuse galloise
 Heinrich Harries (1762-1802), écrivain et théologien allemand

Homonymie de patronyme